Informàtica: AI són les sigles en anglès d'Intel·ligència Artificial
 Drets Humans: AI són les sigles d'Amnistia Internacional
 Cinema: A.I. Artificial Intelligence, pel·lícula de Steven Spielberg
 Política: AI (política), partit polític espanyol
 Còmic: Ai (manga), personatge de la sèrie Detectiu Conan
 Geografia: 
riu Ai, riu d'Assam (Índia)
muntanyes Ai, a Nakhtxivan
 Història: 
 Ciutat de Canaan. Vegeu Ai (ciutat)
 Ay o Ai, faraó